Raye ist der Familienname folgender Personen:

 Collin Raye (* 1960), US-amerikanischer Country-Sänger
 Don Raye (1909–1985), US-amerikanischer Komponist und Textdichter
 Joan Raye (1698–1737), Herr von Breukelerwaard, Kapitän zur See bei der Admiralität von Amsterdam und Generalgouverneur in Suriname
 Martha Raye (1916–1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Susan Raye (* 1944), US-amerikanische Country-Sängerin

Raye als Person:
 Raye (Sängerin) (* 1997), britische Sängerin

Raye bezeichnet:

 Raye (Einheit), ein altes französisches Feldmaß

Siehe auch:
 Ray
 Reye